Аматенанго дел Ваље има више значења:

 Општина Аматенанго дел Ваље (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аматенанго дел Ваље (Аматенанго дел Ваље, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику